Hauptstraße 6  oder Hauptstrasse 6 steht für:
 Hauptstrasse 6 in der Schweiz
 Autoceļš A6, Straße in Lettland

Gebäudeadressen:
 Hauptstraße 6 (Bergneustadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Bergneustadt
 Hauptstraße 6 (Berlin-Staaken), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Staaken
 Hauptstraße 6 (Buchhofen), siehe Liste der Baudenkmäler in Buchhofen
 Hauptstraße 6 (Ellenz-Poltersdorf), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ellenz-Poltersdorf
 Hauptstraße 6 (Erndtebrück), siehe Liste der Baudenkmäler in Erndtebrück
 Hauptstraße 6 (Göllheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Göllheim
 Hauptstraße 6 (Heilsbronn), siehe Liste der Baudenkmäler in Heilsbronn
 Hauptstraße 6 (Höchstadt an der Aisch), siehe Liste der Baudenkmäler in Höchstadt an der Aisch
 Hauptstraße 6 (Höttingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Höttingen
 Hauptstraße 6 (Kirkel), siehe Liste der Baudenkmäler in Kirkel
 Hauptstraße 6 (Königsfeld (Eifel)), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Königsfeld (Eifel)
 Hauptstraße 6 (Maar), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Maar
 Hauptstraße 6 (Mellrichstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Mellrichstadt
 Hauptstraße 6 (Pemfling), siehe Liste der Baudenkmäler in Pemfling
 Hauptstraße 6 (Pretzfeld), siehe Liste der Baudenkmäler in Pretzfeld
 Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 6 (Radebeul), siehe Funkenburg (Radebeul)
 Hauptstraße 6 (Wertingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wertingen
 Hauptstraße 6 (Zellertal), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Zellertal

Siehe auch:
 Hauptstraße